Alexander Sergejewitsch Kakowin (; * 15. August 1910 in Charkiw; † unbekannt) war ein russischer Schachkomponist. Er war Patentsachverständiger.

Schachkomposition 
Seit 1936 publizierte Kakowin mehr als 400 Kompositionen, mehr als die Hälfte davon Studien. 120 Auszeichnungen errang er, darunter 40 Preise und davon 13 erste. Kakowin war im Finale von vier UdSSR-Einzelmeisterschaften. 1962 belegte er Platz 6 in der Studienabteilung. 1968 wurde er Meister des Sports der UdSSR in der Schachkomposition. Publizierte Kompositionen von ihm nach 1985 sind nicht bekannt.

Ab 1973 arbeitete er häufig mit A. Motor zusammen.

1. Tb8–d8 Ld2–a5
2. Td8–d5 b5xa4!
3. Td5xa5 b7–b5
4. Kb2–c3 Ka7–b7 und nun nicht Kc3–b4? Kb7–b6 mit Zugzwang und Verlust, sondern
5. Kc3–d4! Kb7–b6
6. Kd4–d5 Kb6xa5
7. Kd5–c5 b5–b4
8. a3xb4 matt

Weblinks 

 Kompositionen von Alexander Kakowin auf dem PDB-Server

Einzelnachweise 

Schachkomponist
Russe
Geboren 1910
Gestorben im 20. oder 21. Jahrhundert
Mann